Принципом аргумента в комплексном анализе называют следующую теорему:

Теорема. Если функция  мероморфна в замыкании некоторой односвязной ограниченной области  с гладкой границей  и не имеет на её границе ни нулей, ни полюсов, то справедлива следующая формула:
 ,

где  и  — количества соответственно нулей и полюсов функции  в , учтённых каждый с его кратностью, а  — изменение аргумента  при обходе вдоль контура области  (ориентация контура стандартная).

Доказательство 
Пусть , причём функция  голоморфна в точке  и не равна в ней нулю (точка  из области ). Тогда 
.
Так как 1-форма  голоморфна в точке , её вычет в этой точке равен нулю, и вычет формы  в точке  равен , то есть он равен порядку нуля (или минус порядку полюса) функции  в этой точке.

Используя эти соображения и основную теорему о вычетах, интеграл в формулировке теоремы можно вычислить явно:
.

Таким образом, первая половина формулы доказана.

Чтобы доказать вторую половину формулы, проведём простой разрез  внутри области , проходящий через все нули и полюса функции , и выходящий на границу области  в некоторой точке . Область с разрезом \ теперь односвязна, и замкнутая 1-форма  не имеет особенностей внутри неё и на контуре  , и значит точна в , то есть допускает там первообразную .
Функция  будет первообразной для формы  также и вдоль контура области  с выколотой точкой . Поэтому можно применить формулу Ньютона-Лейбница:
.

Так как , то функция  с точностью до константы совпадает с некоторой однозначной ветвью логарифма функции , и поэтому справедливо равенство:
.
Подставляя это выражение в формулу Ньютона-Лейбница, окончательно получаем:
.

См. также 
 Теорема Абеля — Плана
 Аргумент

Комплексный анализ